Hoffnungstal steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Much im Rhein-Sieg-Kreis 
 ein Dorf in der Region Omsk, Russland, siehe Hoffnungstal (Omsk)
 eine Siedlung städtischen Typs, Rajon Welyka Mychajliwka, Oblast Odessa, Ukraine; siehe Zebrykowe
 eine Kleingartenanlage in Berlin-Heinersdorf, siehe: Neu Hoffnungstal
 eine Arbeiterkolonie als Vorgänger der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal
 Hoffnungstal (Bessarabien), ein von Bessarabiendeutschen 1842 gegründetes und um 1950 aufgelassenes Dorf bei Mikolajiwka, Rajon Tarutyne, Oblast Odessa, Ukraine

Zeche Hoffnungstal, Bergwerk
Siehe auch:
 Hoffnungsthal